PMA-3 bezeichnet:

 PMA-3 (Mine), eine Antipersonenmine
 PMA-3, ein Kopplungsmodul der Internationalen Raumstation

Abkürzung